Cavenago ist Namensteil mehrerer italienischer Gemeinden:

 Cavenago d’Adda (Provinz Lodi), eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Cavenago di Brianza (Provinz Monza und Brianza), eine Gemeinde in der Provinz Monza und Brianza